Carlos Canales puede referirse a:

 Carlos Canales Cintrón (1955-), profesor universitario y dramaturgo puertorriqueño;
 Carlos Canales Torres (1963-), abogado y escritor español.